Ким Ки Ён (, английская транслитерация Kim Ki-young; 1922—1998) — корейский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Один из классиков, формировавших кинематограф Республики Корея. Известен острыми психологическими мелодрамами, исследующими различные типы женских характеров, часто на грани каких-либо сексуальных девиаций, за что его фильмы иногда назывались критиками «мизогиническими триллерами».

Биография 
Ким Ки Ён родился в Сеуле во время японской оккупации. В его официальных документах указан 1919 год рождения, но по его собственному утверждению он родился в 01.10.1922 года. Некоторое время провёл в Японии, где он увлёкся театром и кино. В юности начал изучать стоматологию, но медицинского образования не завершил, всё более увлекаясь театром. Во время Корейской войны снимал пропагандистские фильмы по заданию информационных служб США. В 1955 году использует американское оборудование для производства первых двух игровых картин. Их успех в прокате позволяет ему сформировать собственную продюсерскую компанию и начать производство популярных мелодрам.

Зрелость стиля Ким Ки Ёна впервые продемонстрирована в фильме «Горничная» (иногда — «Служанка», кор. 하녀, Hanyo, 1960 год), который демонстрирует мощный образ роковой женщины. Картина признана одной из лучших в кинематографе Республике Корея. После завершения так называемого «золотого века» корейского кино в 1960-х годах, с установлением Четвёртой республики из-за введения цензуры все виды художественного творчества переживали упадок. Тем не менее, именно в этот период Ким выпускает свои самые значительные и необычные фильмы, как «Женщина — огонь» (:en:Woman of Fire — название в международном прокате, оригинал — , латинская транслитерация Hwanyeo, 1971 год), «Женщина — насекомое» (, Chungnyeo, 1972 год), «Остров Иодо» (, 1977 год). Они были успешны в прокате и оказали серьёзное влияние на молодое поколение южнокорейских кинематографистов.

В начале 1980-х годов популярность Кима пошла на спад. Ким вновь стал культовой фигурой в начале 1990-х в южнокорейских Интернет-форумах. Широкий международный интерес к его творчеству был вызван ретроспективой его работ в 1997 году на международном кинофестивале в Пусане. Фильмы Кима, ранее малоизвестные за пределами Южной Кореи, получили восторженные отзывы новой аудитории Японии, США, Германии, Франции и других стран.

Режиссёр готовил к переизданию свои фильмы, когда он и его жена погибли во время пожара в собственном доме в 1998 году. Международный кинофестиваль в Берлине провёл посмертный ретроспективный показ фильмов Кима в 1998 году. Благодаря усилиям корейской организации Film Council (KOFIC) ранее утраченные фильмы Ким Ки Ёна восстановлены.

Культурное влияние 
 В 2010 году корейский режиссёр Им Сан Су выпустил фильм «Служанка» (:en:The Housemaid (2010 film)), основанный на сюжете одноимённой картины Ким Ки Ёна. Сравнение на этом примере двух школ и поколений кинематографа с разницей в 50 лет — объект многочисленных работ кинокритиков.
 Режиссёр Пак Чхан Ук утверждает, что его «Жажда» сделан под влиянием впечатления от фильма «Горничная», а иногда и прямо цитирует его.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки